Де́мченков — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Демченков, Иван Дмитриевич (1926—2016) — советский шахтёр в Тульской области, Герой Социалистического Труда.
 Демченков, Филипп Трофимович (1915—1975) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Демченков — хутор в Воронежской области России.

См. также